Гомусин (хангыль: 고무신) — резиновая обувь в форме традиционной корейской обуви. Обувь широкая, на низком каблуке. Гомусин для мужчин был создан по образцу гатсин (갖신), а для женщин — данхэ (당혜). Гомусин впервые появились в начале 20 века. Их было намного легче содержать в чистоте, чем данхе и джипсин (соломенные туфли), и их можно было носить, когда идёт дождь. Поэтому гомусин приобрели популярность и заменили традиционную обувь.

История 

Предполагается, что первым человеком, носившим гомусин, был Сунджон, последний император Чосона . С 1938 по 1945 год японский колониальный режим ограничивал ношение национальной одежды, в том числе гомусин. С 1945 года и до конца Корейской войны легализованная обувь стала очень популярной. После 1960 года, когда производство гомусин стало более искусным, стали появляться более привлекательные стили, гомусин стал менее распространенным в повседневной одежде. 

Гомусин изготавливаются путем смешивания резины, кожи и ткани. Это, вероятно, причина снижения их популярности: они относительно тяжелые и неэргономичные, что делает их неудобными для ношения в течение длительного периода времени.

Смотрите также 

 Гомсин
 Хва
 Джипсин
 Ханбок
 Список корейской одежды
 Общество в эпоху Чосон

Рекомендации

Примечания 

Корейская обувь
Культура Кореи
История Кореи
Чосон